Баскија је назив који се користи за домовину Баска на западним Пиринејима која се налази на граници између Француске и Шпаније на обали Атлантског океана.

Баскија може да се односи на:
 Јужну Баскију у Шпанији.
 Баскија (аутономна заједница), аутономна покрајина Шпаније са статусом историјске области.
 Сјеверну Баскију у Француској.